John Green  – scrittore statunitense
John Green  – eroe della guerra Modoc
John Green  – ufficiale della Royal Navy
John Green  – senatore statunitense
John Green  – rugbista britannico
John Green  – calciatore inglese
John Green  – vescovo britannico